Johan IV är namnet på flera olika regenter:

 Ivan Stefan, tsar av Bulgarien 1330–1331
 Johan IV, hertig av Bretagne 1341–1345
 Ivan den förskräcklige, storfurste av Moskva 1533–1547 och tsar av Ryssland 1547–1584
 Johan IV, kung av Portugal 1640–1656

Regentnamn